Borotice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Borotice (okres Příbram)
 Borotice (okres Znojmo)